Houville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Houville-la-Branche, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Houville-en-Vexin, departementet Eure i regionen Normandie,